World of Warcraft, um MMORPG
 WOW air, companhia aérea da Islândia
 WOW Cargo Alliance, holding de transporte aéreo de cargas.
 Wow (canção de Kate Bush)
 Wow (canção de Kylie Minogue)
 Wow (canção de Zara Larsson)
 WoW, iniciais de Way of Working
 Sinal Wow!, sinal recebido por um radiotelescópio em 1977, famoso por sua procedência supostamente alienígena.

Desambiguação
Acrónimos